Баткин — фамилия. Известные носители:

 Баткин, Леонид Михайлович (1932—2016) — советский и российский историк, культуролог, общественный деятель.
 Баткин, Фёдор Исаакович (1892—1923) — матрос, участник Первой мировой и Гражданской войн, георгиевский кавалер.
 Баткин, Эдуард Петрович (род. 1947) — российский футбольный тренер.